

Географические названия 
 Дюссель — река, приток Рейна. Северный Рейн-Вестфалия.
 Дюссель (гора). Вершина (2181 м). Интерлакен, кантон Берн, Швейцария.
 Дюссель (скала). Скала (2496 м). 2 км севернее вершины Дюссель, в группе вершины Фаульхорн. Интерлакен, кантон Берн, Швейцария.
 Дюссель (Верхний и Нижний). 3 усадьбы на высотах 1083 и 1045 м соответственно. Кантон Швиц. Швейцария.
 Деревня Дюссель, часть территории города Вюльфрат, Северный Рейн Вестфалия.

Фамилии 
 Энрике Дюссель (* 1934), аргентинский философ, историк и теолог.
 Конрад Дюссель (* 1957), профессор новой истории университета Мангейм.

Другое 
 Дюссель Альт, сорт старого тёмного пива, производимого в Дюссельдорфе и названного в честь реки Дюссель.

Примечания